El término cuña, en anatomía, puede referirse a:

 Cada uno de los tres huesos cuneiformes,  los cuales forman parte del tarso.
 Cuña (cerebro) (o cuneus), porción cuneiforme del lóbulo occipital del cerebro en su cara interna.